Змагання зі спринту в рамках Кубка світу з біатлону 2010-11 розпочалися 3 грудня 2010 в Естерсунді, Швеція, і триватимуть до 17 березня 2011, завершившись етапом в Осло, Норвегія. Володарка малого кришталевого глобуса сезону 2009-2010 Сімона Хаусвальд завершила спортивну кар'єру.

Формат змагань
Спринтерська гонка проводиться на дистанції на 7,5 км з двома стрільбами: спочатку лежачи, потім стоячи. На кожній стрільбі спортсменка повинна розбити 5 мішеней. За кожну нерозбиту мішень вона пробігає штрафне коло 150 м завдовжки. Старт гонки роздільний, біатлоністки стартують через 30 секунд.

Призери сезону 2009–10

Призери етапів

Таблиця

Виноски

Кубок світу з біатлону 2010-11
2010 у біатлоні‎
2011 у біатлоні‎